Margrethe (parochie, Aalborg)
Margrethe (parochie, Kopenhagen)